Баскет клуб Партизан је српски баскет клуб из Београда и део је ЈСД Партизан. Због правила ФИБА, такмичи се под именом Београд.

Референце

Спољашње везе 
 
  

Партизан